Такмичење у брзом клизању на кратким стазама на Зимским олимпијским играма 2010. одржано је у Пацифик колосеуму у Ванкуверу од 13. до 26. фебруара 2010. године.

За разлику од брзог клизања по дужој стази овде се и мушкарци и жене такмиче у три исте индивидуалне дисциплине (500 м, 1000 м, 1500 м) док је штафетна трка код жена дуга 3.000 м, а код мушкараца 5.000 метара. Такмичења се одржавају на затвореном клизалишту, где је један круг стазе дуг 111,12 метара - на клизалиштима димензија међународног хокејашког игралишта (30 x 60 метара).

Земље учеснице

Сатница 
All times are Pacific Standard Time (UTC-8).

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушки

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Светски и олимпијски рекорди постигнути на Играма 2010

Мушки реркорди

Женски рекорди

Извори

Спољашње везе 

 Систем квалификација ИСУ
 ISU Communication No. 1598 Olympic Winter Games 2010 Entries Short Track Speed Skating 

Спортови на Зимским олимпијским играма 2010.
Брзо клизање на кратким стазама на Зимским олимпијским играма 2010.
Брзо клизање на кратким стазама на Зимским олимпијским играма